TUN – kod IATA portu lotniczego w Tunisie 
 TUN – proces pokazowy
 TUN – skrót uniwersytetu w Norymbergii
 TUN – oznaczenie ISO 3166 Tunezji
 TUN – oznaczenie ICAO linii lotniczej Air Tungaru

Zobacz też 
 Thun
 Toon
 Tun
 TUN/TAP